Le patronyme Crabbe peut désigner :
 George Crabbe (1754-1832), poète et entomologiste britannique ;
 Buster Crabbe (1908-1983), nageur et acteur américain ;
 Vincent Crabbe, personnage antagoniste de la série Harry Potter ;

Homonymie de patronyme